Littoral (französisch für Litoral) steht für:

 Littoral (Benin), Departement in Benin
 Littoral (Kamerun), Region in Kamerun
 Region Littoral, Region im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Littoral (Zeitschrift), französische Zeitschrift 

Siehe auch:
 Littoral Combat Ship, ein Kriegsschiffstyp der United States Navy
 Litoral (Begriffsklärung)